Schuchart ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schuchart (* 1935), deutscher Theologe
 Karl Schuchart (1806–1869), deutscher Revolutionär und Mitglied des Vorparlaments
 Siegfried Schuchart (1915–1992), deutscher SS-Obersturmführer und Angehöriger des Einsatzkommandos 10b.

Siehe auch:
 Schuchard
 Schuchardt
 Schuchhardt
 Schuchert